Matwin ist der Familienname folgender Personen:

 Roswitha Matwin-Buschmann (* 1939), deutsche literarische Übersetzerin
 Władysław Matwin (1916–2012), polnischer Politiker, Mitglied des Sejm (PZPR), Informatiker, Mathematiker